България е сред страните в света с най-нисък коефициент на раждаемост. Според данни на НСИ броят на живородените деца през 2021 година е 58 678, и има 8.5 ‰ коефициент на раждаемост.

Показатели 
Демографски показатели според данни на Националния статистически институт:

Коефициент на раждаемост през годините, според други източници (в ‰, брой родени за една година на 1000 души от населението):

Численост на живородените 
Раждания (в т.ч. живородени) през 2013 – 2014 г. по статистически райони и местоживеене (брой), според данни на НСИ:

Численост на живородените през годините, по области (Данни на НСИ):

Област Бургас 
Численост на живородените в област Бургас през годините, по общини (Данни на НСИ):

Област Велико Търново 
Численост на живородените в област Велико Търново през годините, по общини (Данни на НСИ):

Област Кърджали 
Численост на живородените в област Кърджали през годините, по общини (Данни на НСИ):

Коефициент на раждаемост 

Коефициент на раждаемост през годините, по области, според данни на НСИ (брой родени за една година на 1000 души от населението, в ‰):

Област Бургас 
Коефициент на раждаемост в област Бургас през годините, по общини, според данни на НСИ (брой родени за една година на 1000 души от населението, в ‰):

Област Велико Търново 
Коефициент на раждаемост в област Велико Търново през годините, по общини, според данни на НСИ (брой родени за една година на 1000 души от населението, в ‰):

Тотален коефициент на плодовитост 

Тотален коефициент на плодовитост по области, според данни на НСИ през годините:

Възраст на майката 
Живородени по възраст на майката през годините (Данни на НСИ):

Плодовитост според брачни и извънбрачни раждания 
Плодовитост според брачни и извънбрачни раждания, според данни на НСИ през годините:

Многоплодни раждания 
Брой случаи на многоплодни раждания през годините, според данни на НСИ:

Вижте също 
 Раждаемост
 Списък на страните по коефициент на раждаемост
 Смъртност в България
 Естествен прираст в България
 Население на България

Източници

Външни препратки 

 Информация за раждаемостта в България, според последни данни на НСИ

Население на България
България